Le terme réalisme peut se rapporter à plusieurs domaines ou mouvements :

En philosophie et en sciences 
 Le réalisme philosophique est la conception selon laquelle il existe un monde indépendant du sujet qui en prend connaissance. Il est représenté, par exemple, par Aristote, Théophraste, Cicéron, Quintilien, Jean de Chrysostome, ou encore Thomas d'Aquin au  ou Karl Popper et Etienne Gilson au .
 Le réalisme des idées est une doctrine développée initialement par Platon à travers la théorie des Formes, laquelle attribue aux Idées une existence en soi, qui formule l'idéalisme philosophique, en opposition au réalisme philosophique.
 Le réalisme scientifique  est la position métaphysique selon laquelle le monde décrit par la science est le monde « réel » existant indépendamment de nos représentations.
 Le réalisme épistémologique est la position philosophique d'après laquelle la connaissance que nous avons du monde est une connaissance de la façon dont le monde est indépendamment de notre esprit ou de nos représentations. Le réalisme scientifique en constitue une version.
 Le réalisme modal désigne l'hypothèse métaphysique selon laquelle toute description de la façon dont le monde aurait pu être est la description de la façon dont un autre monde est, véritablement, mais parallèlement au nôtre. Cette hypothèse a été proposée initialement par le philosophe David Lewis.
 Le réalisme naïf est la conception commune et spontanée que nous avons de la réalité de ce que nous percevons.
 Les réalismes direct et indirect sont deux conceptions réalistes rivales dont la première justifie le réalisme naïf tandis que la seconde justifie une forme de réalisme épistémologique.
 Le réalisme australien désigne un courant de la métaphysique contemporaine qui s'est développé dans les universités australiennes.
Le realurbanisme, urbanisme dit « réaliste » (en ce qui concerne les politiques et les pratiques urbaines).

En arts et en lettres

Littérature 

 Réalisme, mouvement en littérature au 
 Réalisme fantastique, courant de pensée et de recherche français initié par la revue littéraire Planète en 1961
 Réalisme hystérique, genre littéraire
 Réalisme magique, courant littéraire
 Réalisme sale (), mouvement littéraire américain des années 1970-1980

Musique 

 Réalisme (chanson)

Peinture et sculpture 

 Réalisme (arts), article générique portant sur la notion de réalisme dans les arts
 Réalisme (peinture), mouvement en peinture né en France au milieu du 
 Réalisme américain, mouvement apparu aux États-Unis à la fin du  siècle et s'étendant à l'ensemble des représentations
 Nouveau réalisme, groupe d'artistes français fondé dans les années 1950

En politique 
 Réalisme, une doctrine politique concernant les relations internationales. 
 Réalisme socialiste soviétique.
 Réalisme socialiste en France adaptation française du précédent.

Presse 
 Réalisme, revue mensuelle littéraire et artistique publiée à Paris de  à .

Voir aussi